Kammerhub heißen folgende geographische Objekte:

 Kammerhub (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kammerhub (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kammerhub (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Kammerhub (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kammerhub (Gemeinde Sierning), Ort bei Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich